UEFA Champions League 2002-03 var den 11. sæson af UEFAs fineste fodboldturnering for klubhold. Turneringen blev vundet af Milan efter en sejr i finalen over Juventus efter straffespark. Det var den første finale, hvor det udelukkende var italienske klubber. Manchester Uniteds Ruud van Nistelrooy blev igen topscorer.<ref>http://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2002/md17_1_6.pdf Top Scorers – Final – Wednesday 28 May 2003 (after matches) (hentet 24. januar 2014)</small></ref> 

Real Madrid var forsvarende mestre, men blev slået af Juventus i semifinalen.

Deltagere 
En total på 76 hold deltog i Champions League 2002-03, fra 51 UEFA-forbund (Liechtenstein arrangerer ingen national ligaturnering). Forbundene allokerers pladser i forhold til deres UEFA Liga-koefficienter fra 2002, der samler resultaterne af deres præstationer i europæiske konkurrencer fra 1996–97 til 2000–01.

Herunder er kvalifikationsskemaet for UEFA Champions League 2002-03:
 Forbundene fra 1–3 har hver fire kvalificerede hold
 Forbundene fra 4–6 har hver tre kvalificerede hold
 Forbundene fra 7–15 har hver to kvalificerede hold
 Forbundene fra 16–48 har hver et kvalificeret hold (Undtagen Liechtenstein, San Marino og og Andorra)

Kvalificering 
Holdet med hjemmekamp i første kamp er angivet først. Ved uafgjort gælder udebanemål-reglen.

Første kvalifikationsrunde 

b: Videre på udebanemålsregelen

Anden kvalifikationsrunde 

* Blev spillet i Nicosia på Cypern, efter at UEFA forbød at internationale kampe skulle spilles i Israel
b: Videre på udebanemålsregelen

Tredje kvalifikationsrunde 

* Blev spillet i Sofia i Bulgarien, efter at UEFA forbød at internationale kampe skulle spilles i Israel
b: Videre på udebanemålsregelen
s: Videre på straffespark

Gruppespil 1

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F 

1Alle kampe blev spillet på GSP Stadium i Nicosia, Cypern, da UEFA forbød internationalle kampe i Israel.

Gruppe G

Gruppe H

Gruppespil 2

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik 
Topscorerne og topassistere fra UEFA Champions League 2002-03 (kun gruppespil og slutspil) er som følger:

Topmålscorere 

 Kilde:

Topassistere 

Kilde:

Se også 
 UEFA Cup 2002-03

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside